COL5A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 838 амінокислот, а молекулярна маса — 183 560.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, з молекулою гепарину. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Колагени